38-й танковый корпус () — оперативно-тактическое объединение сухопутных войск нацистской Германии периода Второй мировой войны. Создан 31 декабря 1944 года из 38-го армейского корпуса. Танков в составе корпуса не имелось.

История корпуса 
В 1945 году — бои в Курляндском котле.

Прекратил сопротивление советским войскам после капитуляции Германии 9 мая 1945 года.

Состав корпуса 
 122-я пехотная дивизия
 329-я пехотная дивизия

Командир корпуса 
Генерал артиллерии Курт Херцог

Литература 
 James Lucas: Die Wehrmacht 1939—1945. Zahlen, Daten, Fakten. Tosa Verlagsgesellschaft, Wien 2004, ISBN 3-854-92880-7

Танковые корпуса вермахта во Второй мировой войне